Рахленко — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 
 Рахленко, Елена Александровна (род. 1945) — советская и российская актриса театра, дочь А. Г. Рахленко.
 Рахленко, Леон (Евель) Гдальевич (1907—1986) — белорусский советский актёр и режиссёр, народный артист СССР.

 Рахленко — черниговская семья в центре романа Анатолия Рыбакова «Тяжёлый песок» (1979).